Менна — имя и фамилия. Известные носители:
 Менна, Доминго (1947—1976) — аргентинский революционер и партизан итальянского происхождения.
 Менна Лорранская (IV в.) — святая мученица.

Имя 
  — древнеегипетский писец эпохи XVIII династии.